Luis Pérez-Sala (*1959), Spaans autocoureur
 Luis Pérez Muñoz (*1964), Chileens voetballer
 Luis Alberto Pérez-Rionda (*1969), Cubaans atleet
 Luis Deines Pérez (*1973), Puerto Ricaans bokser
 Luis Pérez González (*1907), Mexicaans voetballer
 Luis Pérez Rodríguez (*1974), Spaans wielrenner
 Luis Pérez Romero (*1980), Spaans wielrenner
 Luis Ernesto Pérez (*1981), Mexicaans voetballer
 Luis Pérez (honkballer) (*1985), Dominicaans honkballer
 Luis Miguel Pérez Meza (*1987), Colombiaans voetballer
 Luis Pérez (triatleet), Cubaans triatleet
 Luis Perez (zwemmer), Argentijns zwemmer